De kwalificatie voor het Europees kampioenschap handbal vrouwen 2002 was een reeks wedstrijden, alle gespeeld in 2001, in het handbal waar werd uitgemaakt welke tien landen mochten deelnemen aan het Europees kampioenschap handbal vrouwen 2002 in Denemarken. Reeds geplaatst voor de eindronde waren de nummers één tot en met vijf van het EK 2000, respectievelijk Hongarije, Oekraïne, Rusland, Roemenië en Frankrijk. Ook gastland Denemarken was automatisch geplaatst.

Voorronde
Alle tijden zijn lokaal.

<center>Litouwen wint over twee duels met 59–51 en plaatst zich voor play-offs.</center>

Portugal wint over twee duels met 55–44 en plaatst zich voor play-offs.</center>

<center>Griekenland wint over twee duels en plaatst zich voor play-offs.

Play-offsAlle tijden zijn lokaal.''

''Wit-Rusland wint over twee duels met 62–38 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Noorwegen wint over twee duels met 70–35 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Slovenië wint over twee duels met 48–45 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Joegoslavië wint over twee duels met 56–55 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Tsjechië wint over twee duels met 60–54 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Oostenrijk wint over twee duels met 74–34 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Duitsland wint over twee duels met 49–46 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Nederland wint over twee duels met 58–49 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Zweden wint over twee duels met 57–44 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Spanje wint over twee duels met 60–42 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

Zie ook
Europees kampioenschap handbal mannen 2002 (kwalificatie)

Europees kampioenschap handbal
Handbal in 2001